Ки́ровский мост — название мостов.

 Кировский мост — мост через Самару в городе Самара.
 Кировский мост — мост через Терек во Владикавказе.
 Кировский мост — мост через Тускарь в Курске.
 Кировский мост — мост через Тобол в Кургане.
 Кировский мост — мост через Плюссу в Сланцах.
 Кировский мост — мост через Западную Двину в Витебске, Белоруссия.
 Кировский мост — название Троицкого моста через Неву в Санкт-Петербурге в 1934—1991 гг.
 Кировский мост — название Троицкого моста через Миасс в Челябинске до 2007 года.
 Кировский мост — ошибочное название Ладожского моста через Неву, расположенного недалеко от города Кировска Ленинградской области.

См. также 
 Кировская транспортная дамба
 Кировская площадь